

Населені пункти та їхні частини

 Кшижанув — гміна в Кутновському повіті Лодзинського воєводства
 Кшижанув — село в гміні Левін-Клодзький Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Кшижанув — село в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Кшижанув — село в гміні Кшижанув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Кшижанув — частина села Квасовець у гміні Новий Кавенчин Скерневицького повіту Лодзинського воєводства

Примітки